Fetsch ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Fetsch (* 1940), CSU-Politiker, russlanddeutscher Integrationsaktivist, Bundesvorsitzender der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland
 Mathias Fetsch (* 1988), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Vetsch
 Pfetsch